I Need to Wake Up es una canción del año 2006 escrita por la compositora estadounidense Melissa Etheridge para el documental Una verdad incómoda (en inglés: An Inconvenient Truth), ganadora del premio Óscar a la mejor canción original de 2006.

Descripción

La canción fue lanzada al mercado el 11 de julio de 2006 con la compañía discográfica The Island Def Jam Music Group. Está clasificada como de género pop, con una duración de .

Letra

Referencias

Enlaces externos 
Videoclip de la canción YouTube.

Canciones de 2006
Canciones ganadoras del premio Óscar a la mejor canción original